Landkirchen steht für
 Landkirchen auf Fehmarn, einen Ort auf Fehmarn
 Landkirchen (Ravnsborg), Kirchen in Dänemark

Siehe auch:
 Landkirche